Adam Łapeta (ur. 9 listopada 1987 w Jastarni) − polski koszykarz występujący na pozycji środkowego, reprezentant Polski, obecnie zawodnik litewskiego klubu Dżukija Olita.

Życiorys 
W przeszłości grał w Asseco Prokomie Gdynia, a także w I-ligowych oraz II-ligowych rezerwach klubu. Od początku kariery był związany z trójmiejską koszykówką.

W sezonie 2009/2010, podczas wygranego 80-79 spotkania z Anwilem Włocławek, ustanowił nadal aktualny rekord finałów PLK (odkąd wprowadzono oficjalne statystyki w sezonie 1998/99), notując 5 bloków.

10 stycznia 2016 związał się z litewskim zespołem Lietuvos Rytas Wilno. 15 września 2017 został zawodnikiem BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski.

2 lipca 2018 został zawodnikiem Arki Gdynia.

19 lipca 2019 został zawodnikiem Kinga Szczecin. 3 sierpnia 2020 przedłużył umowę z klubem ze Szczecina.

We wrześniu 2021 zawarł kolejną w karierze umowę z litewskim Dżukija Olita.

Osiągnięcia 
Stan na 14 lutego 2022.
 Drużynowe
  6-krotny mistrz Polski (2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
  Wicemistrz Polski (2018)
  Brąz mistrzostw:
 Litwy (2016, 2017)
 Polski (2019)
 Zdobywca pucharu:
 Polski (2006, 2008)
 Litwy im. Króla Mindaugasa (2016)
 Finalista pucharu Polski (2009, 2019)
 Ćwierćfinalista Euroligi (2010)

 Indywidualne
 Zaliczony do I składu EBL (2018 przez dziennikarzy)
 Uczestnik meczu gwiazd:
 Polska vs gwiazdy PLK (2010)
 U–21 polskiej ligi (2006)
 Lider w blokach EBL (2018)

 Reprezentacja
 Uczestnik mistrzostw Europy:
 2011 – 17. miejsce
 U–18 (2005 – 15. miejsce)

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK 
  
 Statystyki zawodnika 
 Profil na eurobasket.com 

Polscy koszykarze
Reprezentanci Polski w koszykówce mężczyzn
Koszykarze Anwilu Włocławek
Koszykarze Asseco Prokomu Gdynia
Koszykarze Zastalu Zielona Góra
Koszykarze Lietuvos Rytas Wilno
Koszykarze Dzūkiji Olita
Koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski
Koszykarze Wilków Morskich Szczecin
Ludzie urodzeni w Jastarni
Urodzeni w 1987